

Letteratura
Uriel – poema di Ralph Waldo Emerson
Uriel – pianeta immaginario nel romanzo Nelle pieghe del tempo
Uriel – personaggio della saga Shadowhunters

Musica
Uriel – band rock-blues psichedelico britannica della fine degli anni sessanta

Onomastica
Uriel – variante del nome proprio di persona Uriele

Persone
Uriel – calciatore brasiliano

Religione
Uriel – arcangelo della tradizione ebraica

Storia
Uriel (o Airgialla) – antico regno irlandese che si formò attorno al VII secolo

Televisione
Uriel – personaggio della serie televisiva Supernatural